Lamech – personaggio biblico, discendente di Caino
Lamech – personaggio biblico, padre di Noè